

Codici 
 H39 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico S.O.S. Observatory di Minneapolis

Guerra
Hotchkiss H39 – Carro armato francese della seconda guerra mondiale